

Коммуны во Франции 
 Френ — в департаменте Валь-де-Марн
 Френ — в департаменте Йонна
 Френ — в департаменте Кот-д’Ор
 Френ — в департаменте Луар и Шер
 Френ — в департаменте Эна
 Френ-ан-Сентуа — в департаменте Мёрт и Мозель
 Френ-ан-Сольнуа — в департаменте Мозель
 Френ-ан-Тарденуа — в департаменте Эна
 Френ-сюр-Эско — департаменте Нор

Фамилия 
 Френ, Ирен (род. 1950) — французская писательница
 Френ, Христиан Данилович (1782—1851) — выдающийся немецко-российский востоковед-арабист и нумизмат

См. также 
 Ле-Френ-Камийи
 Сен-Пьер-дю-Френ